Anima mundi (du ) fait référence à :

 L'Anima mundi est, dans la théosophie, l'intermédiaire entre l'esprit et la matière de l'univers créé.
 Anima Mundi est un court-métrage documentaire réalisé par Godfrey Reggio, sorti en 1992.
 Anima Mundi est un groupe de rock progressif cubain, formé en 1996.